Вена 1899/1900 — 8-й международный шахматный турнир, 2-й турнир памяти Игнаца Колиша.

 12 участников

Турнирная таблица

Литература

Ссылки 
 Партии турнира на сайте 365Chess.com

1899 год в шахматах
1900 год в шахматах
Вена (шахматный турнир)